Johnson M1941 – amerykański karabin samopowtarzalny
 Johnson M1941 – amerykański ręczny karabin maszynowy